

Sigle 
 Movimento Fascismo e Libertà – un partito politico italiano

Codici 
 MFL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mount Full Stop (Australia)
 MFL – codice vettore ICAO di Aero McFly
 mfl – codice ISO 639-3 della lingua putai

Informatica 
 MFL (programmazione) – linguaggio compilato